Sistema jurídico-político o marco jurídico-político son expresiones para referirse a los conceptos de:

Sistema jurídico.
Sistema político.
Superestructura (en su acepción marxista).